José Maza puede referirse a:
 José Maza Fernández (1889-1964), abogado y político chileno. Encabezó la subcomisión redactora de la Constitución Política de 1925.
 José Maza Sancho (1948- ), astrónomo y astrofísico chileno. Premio Nacional de Ciencias Exactas el año 1999.